Le sprat est une espèce de poissons
 Le SPRAT ou Système de Pose Rapide de Travures est un véhicule du génie militaire permettant une pose rapide de pont mobile
 SPRAT est la revue officielle du G-QRP Club, une association britannique de radioamateurs mais qui accepte des membres d'autres pays.

Personnalités 

 Thomas Sprat (1635-1713), évêque anglican, poète et scientifique anglais.

Voir aussi